Antena 3 bezeichnet:

* Antena 3 (Spanien), Medien- und Telekommunikationsunternehmen aus Spanien
 Antena 3 (Rumänien), rumänischer TV-Sender
 Antena 3 (Portugal), portugiesischer Radiosender